Covington County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Covington County, Alabama 
 Covington County, Mississippi